

Patronyme
 Pierre-François Forissier, (1951- ), est un amiral français et chef d'état-major de la marine.
 Nicolas Forissier, (1961- ), est un homme politique français.
 Régis Forissier (1929-2020), réalisateur de cinéma et de télévision français.
 Roger Forissier, (1924-2003 ), est un artiste peintre français.
 Roland Forissier, (1889-1973), est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme